Die Flamsteed-Bezeichnungen von H bis I.



Hercules (Herkules)

Hydra (Wasserschlange)

Legende

Siehe auch 

 Liste der nicht mehr verwendeten Flamsteed-Bezeichnungen
 Liste der Bayer-Bezeichnungen von H bis I

FlamsteedBezeichnung H